Pyrgulopsis stearnsiana är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1899.  Pyrgulopsis stearnsiana ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
stearnsiana